Aquest article comprèn els cims superiors als 3.000 msnm del Canadà amb una prominència de com a mínim 500 metres.

L'altitud és la distància vertical respecte d'un punt d'origen donat, considerat el nivell mitjà del mar. La prominència indica el desnivell mínim que cal descendir des del cim d'una muntanya per arribar a la muntanya més propera amb una altitud superior. L'aïllament topogràfic és la distància mínima a un punt més elevat.

Els 5 cims més alts del Canadà superen els 5.000 metres, sent el més alt de tots el Mont Logan amb 5.959 msnm. Fins a 19 cims superen els 4.000 metres d'altitud i 65 superen els 3.000 metres. D'aquests 65 cims 33 es troben a la Colúmbia Britànica; 24 al Yukon, majoritàriament els més alts i 12 a Alberta. 8 d'aquests cims fan frontera amb Alaska, Estats Units.

Referències 

Muntanyes del Canadà
Canada